Le Globe d'or du meilleur acteur - révélation (Globo d'oro al miglior attore rivelazione) est une récompense cinématographique italienne décernée chaque année, depuis 1969, par l', à la meilleure révélation de l'acteur italien.

Globe d'or du meilleur acteur - révélation

Liens externes 
 Site officiel

Sources

Notes et références 

Fondation en 1969
Récompense de cinéma décernée par la critique
Récompense de cinéma pour le meilleur espoir
Globe d'or